Ctenosporium är ett släkte av svampar. Ctenosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ctenosporium